Piotr Legutko (ur. 1960) – polski dziennikarz i publicysta 
 Renata Madyda-Legutko (ur. 1948) – polska archeolog
 Ryszard Legutko (ur. 1949) – polski filozof i polityk, profesor nauk humanistycznych, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej oraz tłumacz